Campigny, commune française du Calvados
 Campigny, commune française de l'Eure

Ce toponyme vient de *Campaniacum formé avec le suffixe d'origine gauloise -acum. La phonétique avec maintien de [k] est de type normanno-picard, la forme commune du français étant